Batken (oblast), een oblast van Kirgizië
Batken (stad), de hoofdstad van de oblast